Vela ima više značenja:
 Vela
 Vela (Mantova)
 Vela (Trento)